Электродепо́ (сокр. от электрическое депо) — один из типов железнодорожного депо. Также может означать:

 Электродепо метрополитена
 «Электродепо» — бывшее название станции «» Тбилисского метрополитена
 остановочные пункты железной дороги:
Электродепо — в Санкт-Петербурге;
 Электродепо — в г. Батайск, часть Ростовского железнодорожного узла;
 Электродепо — в г. Тимашёвск;
 Электродепо — в Тамбовской области;
 Электродепо — в Екатеринбурге.

См. также 
 Депо
 Локомотивное депо (значения)